

Patronyme 
Ben Mahmoud est un nom de famille porté par :

 Feriel Ben Mahmoud (1976-), historienne et réalisatrice franco-tunisienne ;
 Gihèn Ben Mahmoud (1982-), autrice de bande dessinée ;
 Hichem Ben Mahmoud, mufti de la République de Tunisie ;
 Mahmoud Ben Mahmoud (1947-), réalisateur et scénariste tunisien.

Homonymie de patronyme